Ульвестад — фамилия. Известные носители:

 Ульвестад, Олаф (1912—2000) — американский шахматист норвежского происхождения.
 Ульвестад, Фредрик (род. 1992) — норвежский футболист.